Kammer (von altgriechisch καμάρα kamára) steht für:

 Kammer (Wohnraum), ein kleiner, früher ein abgetrennter privater Wohnraum
 Kammer (Raum), Nebenraum eines Wohnsitzes
 Kammer (Technik), ein größtenteils oder vollständig abgeschlossener Hohlraum in einer Maschine oder Apparatur
 Patronenkammer in der Waffentechnik, siehe Patronenlager
 Brustkorb des Haarwildes in der Jägersprache, siehe Jägersprache #K
 Berufsständische Körperschaft
 im Verfassungswesen eine gesetzgebende Körperschaft, siehe Zweikammersystem
 Kammer (Gericht), ein Organ der Rechtsprechung
 Hofkammer, historische Zentralbehörden einer landesherrschaftlichen Finanz- und Liegenschaftsverwaltung
 Kriegs- und Domänenkammer als preußische Provinzialbehörde

Kammer heißen folgende geographische Objekte:
 Kammer (Amerang), Ortsteil der Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Kammer (Kumhausen), Ortsteil der Gemeinde Kumhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Kammer (Mistelgau), Ortsteil der Gemeinde Mistelgau, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Kammer (Traunstein), Ortsteil der Stadt Traunstein, Landkreis Traunstein, Bayern
 Kammer (Gemeinden Reichersberg, Ort), Ortschaft der Gemeinden Ort im Innkreis und Reichersberg, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Kammer (Gemeinde Schörfling), Ortschaft von Schörfling am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Schloss Kammer, Wasserschloss in Schörfling am Attersee in Oberösterreich
 Brauneberger Kammer, Einzellage an der Mittelmosel

Kammer ist der Familienname folgender Personen:
 Albert von der Kammer (1860–1951), deutscher Unternehmer, Prediger und Autor
 August Kammer (1912–1996), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Bernd Kammer (* 1960), deutscher Fußballspieler
 Carl Kammer (1881–1968), Domkapitular in Trier, Vorsitzender des Caritasverbandes der Diözese Trier
 Edith Kammer (1932–2022), Schweizer Schriftstellerin
 Eduard Kammer (1839–1910), deutscher klassischer Philologe
 Emil Kammer (1874–1960), deutscher Bauingenieur und Hochschullehrer
 Hans-Werner Kammer (* 1948), deutscher Politiker (CDU)
 Heinz Kammer (1916–1989), deutscher Schauspieler
 Katharina Kammer-Veken (1920–2017), deutsche Schriftstellerin
 Klaus Kammer (1929–1964), deutscher Theater- und Filmschauspieler
 Reinhard Kammer (* 1941), deutscher Japanologe
 Salome Kammer (* 1959), deutsche Schauspielerin, Stimmsolistin, Sängerin und Cellistin
 Stefanie Kammer (* 1981), deutsche Ingenieurin und Requisiteurin in Film und Fernsehen
 Stephan Kammer (* 1969), deutscher Germanist

Siehe auch:
 Cammer
 Kamer
 Die Kammer
 Kämmerlein
 Kammern